Schrijver, iemand die een geschreven werk produceert
Daan Schrijvers, Nederlands voormalig voetballer
Danny Schrijvers, Nederlands voormalig voetballer
P.H. (Piet) Schrijvers, Nederlands latinist
Piet Schrijvers, Nederlands voormalig voetballer
Siebe Schrijvers, Belgisch voetballer

Zie ook
Schrijver (doorverwijspagina)
Schrijverke (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam